Ново-Ленино — село в Осинском районе Иркутской области России. Административный центр муниципального образования «Ново-Ленино».

В 2020 году утверждено официальное название Ново-Ленино.

География 
Находится в 67 км к северу от районного центра, на высоте 418 метров над уровнем моря, у Братского водохранилища.

История 
Нынешний населённый пункт возник в 1961 году в результате переноса села Ленино из зоны затопления Братского водохранилища.

Согласно Закону Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 года N 67-оз деревня Ленино административный центр муниципального образования «Ново-Ленино».

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения буряты составляли 92 % из 1000 жителей.

Инфраструктура 
В селе функционирует средняя школа (МБОУ «Ново-Ленинская СОШ», ул. Сухэ-Батора, 9), детский сад (МБДОУ «Ново-Ленинский детский сад») и МБУК «Ново-Ленинский КДЦ» (ул. Мира, 6).

Транспорт 
Выезд на автотрассу регионального значения «Александровский тракт».

Примечания 

Населённые пункты Осинского района (Иркутская область)